Cantril o Cantrill puede referirse a:

Un apellido que obviamente poseen diversas personas, por ejemplo:
 Andrew Cantrill, organista y director de coros inglés contemporáneo; 
 Bryan Cantrill  , desarrollador estadounidense de software;
 David Cantrill, curador del Museo de Ciencias Naturales de Estocolmo, Suecia;
 Hadley Cantril , investigador estadounidense de la opinión pública;
 James Edwards Cantrill (1839-1908) , comandante de caballería de la Confederación de Estados Americanos; 
 James Campbell Cantrill (1870-1923) diputado estadounidense por el estado de Kentucky.

Lugares 
 Cantril , una localidad del estado de Iowa en Estados Unidos;
 Cantril Farm (Granja Cantril), actualmente llamada Stockbridge Village  antiguo nombre de un suburbio residencial de Liverpool en Inglaterra.

Otros 
 Mepenzolato , por nombre comercial Cantril.